Касым Рахимжанович Аманжолов (11 октября 1911, Каркаралинский уезд, Семипалатинская область, Российская империя — 18 января 1955, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — казахский поэт.

Биография 
Родился в Каркаралинском уезде Семипалатинской области. Происходит из подрода кожас рода Каракесек племени Аргын. Рано потерял родителей. Воспитывался в интернате.

В 1930 году окончил Семипалатинский зооветеринарный техникум. Учился в Уральском педагогическом институте, Ленинградском институте лесного хозяйства, однако оба вуза не окончил.

С 1932 года работал в редакции республиканской молодёжной газеты «Лениншил жас». В 1940 исключался из Союза писателей за хулиганство и национализм. В 1941—1946 годах служил в рядах Красной Армии; участник Великой Отечественной войны.

Член ВКП(б) с 1944 года.

Отец — Рахимжан Аманжолов (ум. 1918), мать — Айганша (1896 — ?).

Дочь — Дарига.

Печатался с 1931 года. В 1938 году была издана его первая книга — сборник стихов «Исповедь жизни», рассказывающая о жизни и труде молодых строителей коммунизма. В начале творческого пути придерживался канонов традиционной поэзии жырау (сказания) и толгау (размышления).

Писал также фельетоны, одноактные сатирические пьесы.

Переводил на казахский язык произведения А. С. Пушкина («Полтава»), М. Ю. Лермонтова («Маскарад»), Т. Г. Шевченко, В. В. Маяковского («Во весь голос»), А. Т. Твардовского («Василий Тёркин»).

Среди его сборников стихов — «Исповедь жизни» (1938), «Буря» (1948), «Прекрасное дитя» (1949), «Стихи» (1949), «Светлый мир» (1950). Поэмы «Таинственная девушка» (1939), «Сказание о смерти поэта» (1944), «Наш дастан» (1947).

Создал несколько мелодий на свои же тексты; и сейчас популярны написанные им на собственные слова песни «Где же, где та девушка любимая…», «Дарига», «Страна родная».

Ввёл в казахский стих десятислоговую строку; впервые применил чередование восьми- и девятислоговых строк, удобное для передачи разговорной интонации.

Скончался 18 января 1955 года в Алма-Ате. Похоронен на Центральном кладбище города.

Избранные сочинения 
Источник — Электронные каталоги РНБ 
поэзия
 
 
 
 
 
 
 
публицистика

Награды и признание 
 вторая премия на литературном конкурсе, посвящённом двадцатилетию Ленинского комсомола, (1938) — за поэму «Таинственная девушка»

Память 
Именем К. Аманжолова названы:
 улица в Астане 
 улица в Шымкенте
 улица в Караганде
 улица в Уральске (бывшая ул. им. Дмитриева)
 улица в Атырау (бывшая ул. им. Глинки)
 улица в селе Таскала, Таскалинского района Западно-Казахстанской области (бывшая улица им. М.Горького)
 сельский округ в Каркаралинском районе.
Улица в Алматы
Построен памятник К. Аманжолову в Караганде.

Примечания

Литература 
 Казахские советские писатели : Биографические справки. — Алма-Ата, 1949.

Ссылки 
 
 
  

Казахские поэты
Бойцы народного ополчения Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты